Christian Moser est un sauteur à ski autrichien né en 1972.
Christian Moser est un joueur de hockey sur glace suisse né en 1984.